«Пате́» ( или , произносится как «патэ́») — французская киностудия. Основана в 1896 году.

История 
В 1896 году в предместье Парижа — Венсене — братьями Пате была создана студия для съёмки, обработки и печати фильмов. При студии был создан цех по выпуску аппаратуры. Торговой маркой фирмы «Пате» был символ Франции галльский петух.

Исследовательская деятельность 
На студии «Пате» уже в 1898 году были проведены съёмки распускания цветов герани и прорастания ореха, проводились опыты макросъёмки. Отделом научных съёмок заведовал доктор Ж.Командон, а съёмки осуществлялись через микроскоп.

В 1905 году студия «Пате» приобрела у братьев Люмьер все права на аппарат «синематограф».

В 1905—1906 годах на студиях «Пате» проводились опыты в области цветной кинематографии и выпускались фильмы по способу «Патеколор» (). При окраске употреблялся экземпляр фильма в качестве трафарета. Рабочие-специалисты разрезали с помощью специальных тонких резцов часть кадра, предназначенную для окраски. Таким образом делали трафареты для красного, синего, жёлтого, зелёного и других цветов. Перфорации давали возможность точного наложения. Результат был лучший, чем при окраске ручным способом. Вначале окрашивали только главных героев. Впоследствии стали применять усложнённые патронки, с помощью которых окрашивали всё изображение. Однако несовершенство этого способа заставило исследователей вернуться к распространённым в то время способом окраски. Например, методу «двойной вираж».

«Пате-журнал» 

В 1908 году в Париже вышли первые выпуски «Пате-журнала» (). Их девиз: «Всё видим, всё знаем».

Расцвет 
К 1905 году фирма «Пате» стала крупнейшей производственной организацией не только в Европе, но и во всём мире. Кроме четырёх студий в Париже, она имела свой производственный филиал в Ницце и отделения в Италии, Германии, России и США.

Этому способствовал ряд фактов. Так, в 1907 году Шарль Пате ввёл новую систему снабжения фильмами. Фильмы стали отдаваться в прокат, то есть во временное пользование (вместо свободной продажи).

1920-е годы 
Пате сделал заявление о нерентабельности производства фильмов во Франции, продал студии, фабрики плёнки и ликвидировал заграничные филиалы.

Филиалы 
В 1904—1905 годах открылись новые студии, пришли новые режиссёры — Гастон Велль, Анри Эзе, Луи Ганье — делая продукцию фирмы более разнообразной, усложняя технику постановок, совершенствуя монтаж.

В 1907 году были созданы «Общество авторов и литераторов» () (сражающееся за право авторов на получение гонорара с кинофирм за экранизацию их произведений) и «Фильм д’ар». И это, казалось бы, должно отрицательно сказаться на состоянии дел Шарля Пате. Однако, он предоставляя право создавать «шедевры» «Фильм д’ар» и ССАЖЛ, и работая главным образом над выпуском продукции среднего качества, обеспечил за собой право их проката.

В начале войны Шарль Пате знакомится с положением дел в Америке. Вернувшись во Францию, он приступил к коренной реорганизации собственной фирмы и закупке фильмов в Америке.

Московское отделение 

Московское отделение фирмы «Пате» занималось производством собственных и распространением зарубежных кинофильмов в России.

Одесское отделение 
В 1909 году выпустило фильм-декламацию «Еврейские куплеты», больше о нём ничего не известно.

«Фильм д’арте итальяно» 
Шарль Патэ в 1909 году основал в Риме фирму «Фильм д’арте итальяно» (). Руководителями новой фирмы стали Рикарди, Ло Савио и Уго Фалена. Два последних, выполнявшие в новой фирме роль режиссёров и сценаристов, были хорошо известными в Риме театральными деятелями. Наиболее известные актёры ФАИ: Франческо Бертини и Марии Якобини. Марии Якобини, до съёмок в кино, играла в римском театре «Делле Кватре Фонтана». В труппу ФАИ также входили Эрмете Новелли, Руджеро Руджери, Чезаре Дондини, Витториа Лепанто, Габриэллино д’Аннунцио.

Первой постановкой ФАИ был «Отелло» за ней последовала «Дама с камелиями» и «Кармен». В течение долгого времени фирма выпускала только исторические фильмы: «Саломея», «Фолькетто де Нарбоннэ», «Лукреция Борджиа», «Чёрная рука», «Король Лир», «Венецианский купец», «Риголетто», «Франческа да Римини», «Гражданская смерть», «Обручённые».

«Американ синема» 
В апреле 1910 года в Баунд-Бруке (Нью-Джерси) Пате открыл свою первую американскую студию. Картины этой студии демонстрировались во Франции под маркой «Американ синема». В ковбойских фильмах студии снимались ковбои из труппы полковника Кларка («Дочь Аризоны», «Нападение на южно-океанский экспресс», «Преданность индейца», «Закон линча», «Ревность ковбоя», «Высшая жертва», «Восстание в Редвуде», «Милосердие Линкольна» и т. д.). Выпустила студия и несколько комедий (серия с участием негра Растуса) и трюковых картин («Усовершенствованный пресс», «Взбесившийся автомобиль»).

В конце 1912 года руководителем студии стал Луи Ганье. Он подобрал труппу, в которую вошли Генри Уолтхолл (бывший актёр Байограф), Крэн Уилбур, Пол Панцер, Октавиа Хэндуорт (раньше работавшая в «Вайтограф»).

В 1914 году вышли серии фильмов «Опасные похождения Полины», «Тайны Нью-Йорка», «Похождения Элен» с участием Пирл Уайт, пользовавшиеся большой популярностью у зрителей.

«Литтерария» 
В 1912 году Шарль Пате основал в Германии фирму «Литтерария» по образцу своего итальянского предприятия ФАИ. Для работы в новую фирму он пригласил знаменитую актрису Нильсен и режиссёра Петера Урбана Гада. Петер Урбан Гад поставил для «Литтерарии» фильмы «Суфражистка», «С-1». «Литтерария» привлекла также в качестве режиссёра норвежца Бьерне Бьернсона, сына известного драматурга, и венгра Ойгена Иллеша, который снял «Самсона и Далилу» по сценарию романистки Клары Фибих.

Творчество

Режиссёры, снимавшие на киностудии «Пате» 
 Фернан Зекка
 Мельес, Жорж (с 1909 года)
 Нонге, Люсьен
 Капеллани, Альбер
 Велль, Гастон
 Абель Ганс
 Макс Линдер
 Де Шомон, Сегундо
 Жермен Дюлак
 Мишель Карре
 Жан Дюран
 Викторен Жассе
 Ромео Бозетти
 Анри Эзе
 Луи Ганье
 Монка, Жорж
 Жорж Ато
 Лоран Хейльброн
 Деноль
 Промио
 Лапренс
 Меркантон
 Лепин
 Клод Зиди
 Дани Бун и его фильмы
 2016 — Возьми меня штурмом (Raid dingue)
 2014 — Любовь от всех болезней (Supercondriaque)
 2010 — Таможня даёт добро (Rien à déclarer)
 2008 — Бобро поржаловать! (Bienvenue chez les Ch’tis)
 2006 — Дом со скидкой (La maison du bonheur)

Фильмы киностудии «Пате» 

 Отравительница (режиссёр Альбер Капеллани)
 Совесть священника
 1897 — Прибытие царя в Париж
 1899 — Дело Дрейфуса (L’affaire Dreyfus)
 1901 — История одного преступления (Histoire d’un crime)
 1902 — Катастрофа на Мартинике (La Catastrophe de la Martinique)
 1903 — Жертвы алкоголизма (Les Victimes de l’alcoolisme)
 1904 — История одной любви
 1905 — Жизнь и страсти Иисуса Христа (La Vie et la passion de Jésus Christ)
 1905 — Вальс на потолке (режиссёр Гастон Велль)
 1905 — Мечта о луне (Rêve à la lune)
 1905 — В чёрной стране (Au pays noir)
 1905 — Похититель велосипедов (The Bicycle Thief)
 1906 — Сын дьявола (режиссёр Шарль Лепин)
 1906 — Электрический театр Боба (El teatro electrico de Bob, режиссёр Сегундо де Шомон)
 1907(1902) — Дело Дрейфуса (L’affaire Dreyfus)
 1908 — Арлезианка (L’Arlésienne, режиссёр Альбер Капеллани)
 1908 — Москва под снегом (Moscou sous la neige)
 1908 — Дисциплина и человечность
 1908 — Западня (режиссёр Альбер Капеллани)
 1910 — Фальшивомонетчики
 1910 — Аталия (Athalie)
 1911 — Аида (Aida)
 1911 — Макс — жертва хинина (Max victime du quinquina)
 1912 — Макс — законодатель мод (Max lance la mode)
 1912 — Макс — преподаватель танго (Max professeur de tango)
 1913 — Макс — виртуоз (Max virtuose)
 1914 — Опасные похождения Полины (The Perils of Pauline)
 1919 — Я обвиняю (J’accuse!)
 1921 — Три мушкетёра (Les Trois Mousquetaires)
 1923 — Наконец в безопасности (Safety Last!)
 1923 — Верное сердце (Coeur fidèle)
 1934 — Последний миллиардер (Le Dernier milliardaire)
 1945 — Дети райка (Les Enfants du Paradis)
 1958 — Отверженные (Les Miserables)
 1979 — Город в огне (City On Fire)
 2002 — Книга теней (Maléfique)
 2005 — Завтрак на Плутоне (Breakfast on Pluto)
 2006 — Полный облом (Big Nothing)
 2006 — Королева (The Queen)
 2007 — Добро пожаловать к ш’тям (Bienvenue chez les Ch’tis)
 2009 — Яркая звезда (Bright Star'')

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Список фильмов, снятых «Пате»
 La Fondation Jérôme Seydoux-Pathé

Кинокомпании Франции
Кинокомпании по алфавиту